Le sigle NICA signilfie :

En Australie, la National Institute of Circus Arts,
Aux États-Unis, la National Ice Carving Association ou
La Nuit internationale du conte en Acadie,
Nederlandsch-Indisch Civil Administratie ou "administration civile des Indes néerlandaises", nom de l'administration mise en place par le gouvernement des Pays-Bas dans leur ancienne colonie des Indes néerlandaises alors que celles-ci avaient proclamé leur indépendance en 1945 et pris le nom de "République d'Indonésie",
Aux Philippines, National Intelligence Coordinating Agency,

Voir aussi